Петровичи () — деревня в составе Подгорьевского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Расположена в 16 км к юго-востоку от Могилёва и в 23 км к западу от города Чаусы. Рельеф равнинный.

История 
В 1909 году — посёлок в Голеневской волости Чаусского уезда Могилёвской губернии; 44 двора, 197 жителей. Относилась к Голеневскому православному приходу.

Население 
 1999 год — 95 человек
 2010 год — 81 человек

Примечания 

Населённые пункты Могилёвского района